Dyanna Lauren (18 de março de 1965) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações

1998 AVN Award – Best Actress, Film – Bad Wives
1998 XRCO Award – Best Actress, Film – Bad WivesX
1998 AVN Award – Best Anal Sex Scene, Film – Bad Wives (com Steven St. Croix)
2010 XBIZ Award – Performer Comeback of the Year

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos